Грязь — может означать:
 Грязь — пыль, земля, растворенная в воде или сухая (мелкодисперсный грунт в виде коллоидной суспензии); в более широком смысле — всё, что пачкает.
 Дефекационная грязь (дефекат) — отходы сахарного производства.
 «Грязь» — белорусская рэп-группа из Могилёва.

Фильмы 
 «Грязь» () — американский драматический телесериал, повествующий о беспринципности журналистской работы, где сенсация превыше всего.
 «Грязь» () — криминальная трагикомедия 2013 года режиссёра Джона С. Бейрда.
 «Грязь» () — американский биографический фильм 2019 года режиссёра Джеффа Треймейна о глэм-метал группе Mötley Crüe.

Топоним 
 Грязь — деревня, входящая в состав Одинцовского городского округа Московской области.
 Грязь — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.

См. также 

 
 
 
 Грязно
 
 Грязовец